Grindea:
 Miron Grindea
 Rodica Grindea

Vezi și 
 Grind (dezambiguizare)
 Grindu (dezambiguizare)
 Grindeni
 Listă de nume românești - litera G

Nume de familie românești